Jan den Ouden (politicus) (1938-2016), Nederlands VVD-politicus.
 Jan den Ouden (wetenschapper) (1963), Nederlands bosbeheerkundige.